

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alain de Chambure (1933-2010), ingénieur et musicien français ;
 Béatrice de Chambure (1936-2015), joueuse de tennis française ;
 Eugène de Chambure (1813-1897), écrivain français, spécialiste du bourguignon-morvandiau ; 
 Geneviève de Chambure (1902-1975), musicologue française ;
 Laurent Augustin Pelletier de Chambure (1789-1832), général français ; 
 Simone de Chambure, connue sous le nom de plume Simone d'Érigny, femme de lettres française.

Homonymie
Homonymie de patronyme